Sperner:
 Emanuel Sperner (1905 - 1980), un mathématicien allemand

 Famille de Sperner
 Lemme de Sperner

Références 

Patronyme allemand